Lahille ist der Familienname von: 
 Guillaume de Lahille († 1244),  okzitanischer Ritter, Faydit und Katharer

Siehe auch:
 Lahille-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika